Rodenwaldt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rodenwaldt (1878–1965), deutscher Tropenmediziner 
 Gerhart Rodenwaldt (1886–1945), deutscher Archäologe